Гавел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гавел, Антони (1901—1989) — польский геолог, минералог, петрограф.
 
 Гавел, Даниэль (род. 1991) — чешский гребец-байдарочник, выступает за сборную Чехии начиная с 2010 года.
 Гавел, Иван (1938—2021) — чешский учёный, писатель.
 Гавел, Милан (род. 1994) — чешский футболист, защитник датского клуба «Виктория». См. также 
 «Павел и Гавел» — польский чёрно-белый художественный фильм, комедия 1938 года.